Малдонадо има више значења:

 Малдонадо, Ехидо Морелос, Емпаке (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Малдонадо (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Малдонадо (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Малдонадо (Уругвај), град у Уругвају, седми по величини